Kapucynka białoczelna (Cebus albifrons) – gatunek małpy szerokonosej z rodziny płaksowatych
 Kapucynka czarnobiała, kapucynka właściwa (Cebus capucinus) – gatunek ssaka z rodziny płaksowatych
 Kapucynka czubata, płaksa (Cebus apella) – gatunek małpy szerokonosej z rodziny płaksowatych

Zobacz też 

 Klaryski kapucynki – zakon kontemplacyjny